Ci Beet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ci Beet, Jawa Barat, flod, 
 Ci Beet, Jawa Tengah, flod,